El término tocón puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un tocón, la parte del tronco de un árbol que queda unida a la raíz cuando lo cortan por el pie;
 a un tocón, una persona pequeña;

Lugares

En España
 a Tocón, una localidad del municipio de Íllora, en la provincia de Granada;
 a Tocón, una localidad del municipio de Quéntar, en la provincia de Granada;

Personajes de ficción 
 a Tocón, un personaje de ficción, protagonista de la saga de literatura juvenil Las aventuras de Tocón, creada por el escritor argentino Antonio Fossati bajo el seudónimo de "Aldo Berti" y publicada en España en la década de los 70 por la Editorial EDAF.